

Мечкув — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мечкув — село в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства